Abuzaydun Hanoos (Kufa, Irak, 1958) es un pintor, grabador y profesor de nacionalidad española. Estudió Bellas Artes en el Instituto de Bellas Artes de Bagdad (de 1974 a 1979), obtuvo la licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid (1985) y en 1991 el doctorado por la misma universidad.

Biografía 

Abuzaydun Hanoos nació en 1958 en Kufa (Irak), donde residió hasta los 16 años. En 1977 participa en una exposición colectiva en el Museo Nacional de Arte Moderno de Bagdad, repite en 1979 y 1981, después de exponer por primera vez individualmente en 1978 en el Instituto de Bellas Artes. Desde 1979 a 1981 fue miembro de la Asociación de Artistas Iraquíes y de la Sociedad de Artes Plásticas Iraquíes. Al finalizar los estudios en Bagdad viaja a Roma, Budapest, Turquía y finalmente se establece en Madrid en 1981.

Entre 1985 y 1986 obtiene la Mención de Honor Casimiro Sáinz, un accésit del Círculo Catalán de Madrid, el premio Villaverde, el segundo premio de la Fundación Plasencia, el primero de la Villa de Parla, el Ford España, el Ron Bacardí, el Adaja de Ávila, el de Valdepeñas, es seleccionado para el Goya de Pintura y logra el BMW. A la vez, cursa la licenciatura en Bellas Artes y el doctorado en la Universidad Complutense, imparte clases de dibujo y prepara la tesis doctoral. En un intento de volver a sus orígenes y buscar conexiones culturales, elige como tema la obra de Al-Wasiti, pintor iraquí del siglo XIII, figura clave de la Escuela de Bagdad, en cuyos manuscritos ilustrados se muestra la figura humana. Defiende la graduación en 1991 y recibe el título de doctor en Bellas Artes. La tesis fue publicada en 2001.

Obra 
La pintura de Hanoos conserva evidentes rasgos del arte islámico. Las formas geométricas, la línea y el color son los elementos protagonistas de su trabajo pictórico. A ellos se suman temas contemporáneos y figurativos. La pintura se caracteriza por el ritmo y composición plana (ausencia de perspectiva), en la forma proporcionada y el dibujo, que funciona como árbitro y armonizador en el desarrollo del esquematismo caligráfico.

La obra abarca temáticas muy diversas. Ciudades, paisajes, bodegones, deportes, figuras, retratos e incluso la tauromaquia tienen cabida en sus cuadros.

Hasta 2012, Hanoos ha realizado cincuenta y tres exposiciones nacionales e internacionales y ha obtenido treinta y cinco premios de pintura. Además de sus lienzos realiza grabados en su propio tórculo. Dentro de su obra son de destacar las series Semblantes, Perspectivas enfrentadas, Itinerarios, la colección de retratos y su monumental obra Bagdad.

Bagdad 

La Guerra de Irak supuso una transformación personal y estética en Hanoos. El artista siente "la necesidad como iraquí y como pintor de reflejar el horror y las muertes que se están produciendo en mi país, en donde se entrelazan los recuerdos personales de mi infancia".

Tras más de dos años de bocetos y dibujos, surge Bagdad, una composición de 273 x 672 cm. 

La obra despierta el interés de la Casa Árabe y del Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán, es editada en DVD y expuesta en 2008 en el Centro Cultural Isabel de Farnesio (Aranjuez) y en 2009 en la Diputación Provincial de Orense.

Selección Premios obtenidos

Referencias

Bibliografía 

Pintores de España del siglo XX
Pintores de Irak